Lento (andamento) - andamento musical
Lento (canção de Julieta Venegas)
Lenta.ru

Localidades

Lento (Alta Córsega)

Lenta (Vercelli)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos